Матч Компания ТТК — Суперкубок России по футболу состоялся в воскресенье 7 марта 2010 года на московском стадионе «Лужники». Время начала матча 14.00 по московскому времени. В матче встретились обладатель Кубка России сезона 2008/09 московский ЦСКА и действующий чемпион России казанский «Рубин». Прямая трансляция матча, спонсором которой выступила компания «Бабкины семечки», состоялась на Первом телевизионном канале России.

Организация матча 
Титульным спонсором турнира стала компания ТТК. 19 февраля на матч была назначена бригада арбитров во главе со Станиславом Сухиной из Малаховки. Помощники: линейные судьи — Вячеслав Харламов из Тюмени и Игорь Лапидус из Элисты; резервный судья — Александр Колобаев из Москвы.

Игроки, выбывшие из строя

Подробности

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Обзор Суперкубка-2010

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2010 году
Матчи ФК «Рубин»
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве
Март 2010 года
События 7 марта
2010 год в Москве